Název „U Zlatého slunce“ má v Česku více domů nebo restaurací:

 Dům U Zlatého slunce  – památkově chráněný barokní dům čp. 171 v Prešovské ulici v Plzni 3 - Vnitřním Městě
 Dům U Zlatého slunce  – památkově chráněný gotický dům  čp. 185,  jeden z nejstarších měšťanských domů  na Mírovém náměstí v Kadani
 Dům U Zlatého slunce   – památkově chráněný původně gotický dům čp. 37 na náměstí Míru v Týně nad Vltavou, původně hostinec s divadelním sálem
 Hostinec U Zlatého slunce  – památkově chráněný barokní hostinec čp. 26 v Kuksu, původně součást lázeňského komplexu hraběte Šporka

Přejmenované domy:

 Dům U Černého slunce  –  památkově chráněný původně gotický dům čp. 556 v Celetné ulici na Starém Městě v Praze, v roce 1514 uváděný jako dům „U Zlatého slunce“

Podobné názvy:

 Zlaté Slunce  – samota, přináležející k místní části Chocenice obce Břežany I v okrese Kolín

Jiné významy:

 „U zlatého slunce“ – opera českého skladatele Josefa Bartovského

Wikipedie:Rozcestníky